Tenshi no tamago – film d'animazione giapponese del 1985 di Mamoru Oshii e Yoshitaka Amano
Tenshi no tamago – colonna sonora del film d'animazione
 Tenshi no tamago – film giapponese del 2006 di Shin Togashi
 Tenshi no tamago - Angel's Egg – romanzo del 1994 di Yuka Murayama